peut faire référence à :

Lieux 

 , à Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada,
 Point Pleasant, sur l'Île-du-Prince-Édouard, au Canada
 , en Angleterre,
 États-Unis
 Point Pleasant Township (Illinois)
 
 Point Pleasant (New Jersey)
 Point Pleasant, un quartier de Glen Burnie (Maryland)
 , dans le Comté de New Madrid
 Point Pleasant (Ohio)
 
 Point Pleasant, ville située en Virginie-Occidentale

Autres 
 Point Pleasant, entre le bien et le mal (2005), une émission de télévision ayant lieu dans une version fictive de la localité du New Jersey,
 Bataille de Point Pleasant, près de Point Pleasant, en Virginie-Occidentale.

Voir aussi